Жуантобе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жуантобе — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Жуантобе — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Жуантобе — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Жуантобе — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Жуантобе — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.
 Жуантобе — прежнее название (до 2012 года) села Жусупбека Аймауытова в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Жуантобе (городище) — средневековое городище, около аула Кольтабан Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.